Парламентские выборы в Тринидаде и Тобаго прошли 13 сентября 1976 года. В результате Народное национальное движение вновь получило большинство в 24 из 36 мест парламента. Явка составила 55,8 %.

Результаты

Примечания 

Сентябрь 1976 года
Тринидад и Тобаго
Выборы в Тринидаде и Тобаго
1976 год в Тринидаде и Тобаго